Mon meilleur ami est le titre de plusieurs œuvres :
 Mon meilleur ami, est un film de Patrice Leconte sorti en 2006 ;
 Mon meilleur ami,  est le  de la série de bande dessinée Boule et Bill de Laurent Verron publié en 2009 ;
 Mon meilleur ami, est une bande dessinée de Gabriel Dumoulin publiée aux éditions Ego comme X publié en 2010 ;
 Mon meilleur ami, est une série télévisée québécoise diffusée en 2013 ;
 , est un film argentin de  sorti en 2018.

Voir aussi